Gnatowski – pseudonim Zygmunta Załęskiego

osoby o nazwisku Gnatowski:
 Antoni Gnatowski (1863-?) – polski rewolucjonista
 Dariusz Gnatowski (1961-2020) – polski aktor
 Jan Gnatowski (1855-1925) – polski pisarz i duchowny katolicki
 Jerzy Gnatowski (1929-2012) – polski malarz pejzażysta
 Leon Gnatowski (1903-87) – polski wojskowy z czasów II wojny światowej
 Michał Gnatowski (ur. 1934) – polski historyk